Cancel de las ninfas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ranunculus aquatilis
 el nombre común de la planta Ranunculus peltatus